Хіросімські коропи — японська професійна бейсбольна команда в Центральній Лізі Японії.
 Хіросімські коропи — прізвисько 5-ї піхотної дивізії Імперської армії Японії.